Don't Start Now peut faire référence à :

 Jumping into the World/Don't Start Now, chanson de BoA ;
 Don't Start Now, chanson de Dua Lipa.